Love Poem () — седьмой мини-альбом южнокорейской певицы IU. Он был выпущен лейблом Kakao M 18 ноября 2019 года. В него вошли ведущий сингл «Love Poem» и треки «Above the Time» и «Blueming».

Предпосылки 
Альбом и ведущий сингл были отложены после смерти близкого друга IU, певицы Солли. В день выхода альбома музыкальные клипы стали доступны для «Above the Time» и «Blueming».

Критика 
Тамар Герман из Billboard написала, что «альбом представляет собой что-то вроде поэмы о любви в карьере IU, где каждый из синглов представляет отдельную часть ее дискографии», сравнивая заглавный трек с «острыми мелодиями» из собственной серии IU альбом The Book Bookmark; «живая поп-рок-мелодия» «Blueming», на трек IU «Twenty-Three» 2015 года и «мелодичное, театральное» «Above the Time», «звуковое и визуальное продолжение» к песне IU 2011 года «You and I», с точки зрения его музыки и сюжета его видео.

Коммерческий успех 
Альбом вышел на первое место во всех основных чартах Кореи, включая Melon, Bugs, Genie и Soribada. «Blueming» также достиг «All-kill», что означает, что он превысил чарты всех крупных корейских платформ.

В настоящее время сингл насчитывает 133 «perfect all-kill», где песня занимает первое место во всех чартах, как в реальном времени, так и в дневном, а также в реальном времени и еженедельных чартах Instiz.

Список комопозиций

Чарты

Продажи

Награды

Музыкальные программы

Примечания